Cyane (Kiane, gr. Kyane) – w mitologii greckiej najada syrakuzańska
 Cyane (Kiane, gr. Kyane) – w mitologii greckiej córka Liparosa
 Cyane – planetoida o numerze katalogowym 403
 HMS „Cyane” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Cyane” – nazwa okrętów United States Navy

Zobacz też 
 Luscinia cyane (słowik modry) – gatunek ptaka z rodziny muchołówek